Женщина-оса ()
  — фильм 1959 года Роджера Кормана.
 Женщина-оса — фильм 1995 года Джима Уайнорски, ремейк картины 1959 года.